«Забарджад» ( — драгоценный камень) — узбекский художественный фильм 2007 года в жанре психологическая драма. Режиссёр — Баходыр Одылов. Фильм снят по заказу Национального агентства «Узбеккино» по произведению известного узбекского писателя .

Сюжет 
Фильм о женщине, которой уже «за тридцать», а она ещё не замужем и без детей, ищущей себя и своё семейное счастье.

В детстве она случайно упала в бурную реку и течение начало уносить девочку. Её отец, проходивший недалеко от этой реки, вовремя пришёл на помощь и спас жизнь своей дочери, но сам утонул. Чувство вины за смерть своего отца стало преследовать Забарджад и препятствовать успокоению её совести, что в свою очередь мешало ей полностью реализоваться в жизни.

Неожиданно Забарджад получает письмо от своей престарелой тёти, которая пишет, что не может больше присматривать за садом своего брата (отца Забарджад) и просит приехать к ней, чтобы распорядиться хозяйством на своё усмотрение. Забарджад приезжает в свой кишлак и посещает могилу отца, на которой испытывает сильное нервное потрясение. После этого события Забарджад заболевает, но её быстро вылечивает тётя с помощью заговорённой воды из родника на территории сада. На следующее утро, в день исцеления, Забарджад обретает то чувство лёгкости и хорошего настроения, какое она испытывала только в детстве. Тётя объясняет причины хорошего самочувствия:

Потому что здесь твои корни, приехала в родные места, навестила могилу отца. Наверное, его душа сейчас радуется.

Забарджад возвращается к себе домой в город. Беседуя со своей мамой о судьбе сада, которая считала что его необходимо продать, Забарджад отвечает:

Это наше наследство — от деда, от отца, его нельзя продавать… Настоящий хозяин никогда не продаст свою землю… — это сказал «отец Азамата», — народ так говорит.

Через воспоминания о родительском доме и возобновление родовой связи с землёй на которой выросла, избавившись от груза мучившей её совести, Забарджад обретает новую жизнь.

Создатели 
Закадровый перевод на русский язык осуществлён на киностудии «Узбекфильм». Текст читали: Наталья Липанешникова, Лазиза Азиззаде, Олег Галахов. Автор литературного перевода — Улугбек Абдусагатов.

В ролях

Критика 
На творческой конференции, проходившей в Национальном агентстве «Узбеккино» и посвящённой подведению итогов 2007 года, «киноведы высоко оценили работу Баходира Адилова».

Тринадцатого сентября 2008 года фильм был успешно принят зрителями на VI кинофестивале «Московская премьера».

Режиссёры, продюсеры и критики, собравшиеся за круглым столом на XII Форуме национальных кинематографий и обсуждавшие проблемы национального кино, опасаются, что фильм «Забарджад» в Узбекистане «не будет востребован в потоке развлекательных и незатейливых картин.».

Награды 
 2008 — Центральноазиатский форум визуальной антропологии «КиноВизА», проходивший с 18 по 23 ноября в рамках фестиваля национального кино Узбекистана, приз за лучшую женскую роль — Ильмире Рахимджановой.

Примечания

Ссылки 
 Критика. gzt.uz

Фильмы-драмы Узбекистана
Психологические драмы
Фильмы студии «Узбекфильм»